Ясинецький Петро Петрович  - народився у Житомирі 19 травня 1936 року.

Закінчив будівельний технікум в м. Житомир

Вчився в Київському Будівельному інституті, факультет Промислове та цивільне будівництво по 1960 рік

Відправлений на роботу на цілину, м. Алма-Ата, Казахської СРСР

Одружився. Дружина Черепинська Ася Онуфрієвна, також вчилася  в Київському Будівельному інституті, факультет Промислове та цивільне будівництво по 1961 рік. 

Працював інженером проектувальником у проектних організації Алмати

1966 рік - вертається до Житомиру, працює в Гіпрограждан проект

За його проектом побудовані дальні трибуни на Житомирському стадіоні, перша багатоповерхівка на Соборній площа в Житомирі, між Обкомом та Танком

У 1969 - поступає в аспірантуру Київського Будівельного інституту, кафедра основ та фундаментів. Захищав дисертацію кандидата наук. Тема дисертації - створення карт стандартах фундаментів по території України. Спрощення вибору рішення фундаментів для споруд сільського будівництва за каталогом побудованим на основі карти районів.

1973 - переїжджає у м. Київ, Головним Спеціалістом проектного інституту Поромзернопроект. Проектування млинів та зернових елеваторів.

Його проекти:

- млин метро Шевченко 1200 тон/добу. Фундамент на відстані 3 метри від рельсів метро. Обладнання Buller, Швейцарія.

- елеватор Акімовка.

- елеватор Васильків.

- елеватор Ізмаіл (той що вистояв під час землетрусу).

- завод комбікормів на Подолі. Перший в СРСР елеватор в два поверхи.

- загалом с 1973 по 1990 рік - запроектована половина елеваторів та млинів в Україні. Друга половина - головній інститут у Харкові.

з 1978 року загалом працював 5 років в Афганістані. За його проектами було збудовано хлібокомплекс в м. Мазарі-Шериф, житлові будинки для спеціалістів в м. Мазарі-Шериф.

Джерела 

http://kbu.org.ua/assets/app/documents/dbn2/57.1.%20ДБН%20В.2.2-8-98.%20Підприємства,%20будівлі%20і%20споруди%20по.pdf 

https://cumaps.net/en/AF/mazare-sharif-silo-p5768